Bataille de Bangui (mars 2013)
 Bataille de Bangui (2013-2014)
 Bataille de Bangui (2021)